Górzyca ist der Name folgender Orte in Polen:

 in der Woiwodschaft Lebus: Górzyca (ehemals Göritz (Oder), Landkreis Weststernberg), Bischofssitz des Bistums Lebus
 in der Woiwodschaft Westpommern: Gorzyca (Malechowo) (ehemals Göritz, Landkreis Schlawe i. Pom.)
 in der Woiwodschaft Westpommern: Gorzyca (ehemals Görke, Landkreis Greifenberg i. Pom.), heute Ortsteil von Gryfice (ehemals Greifenberg i. Pom.)